Sassen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sassen (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Sassen (Queck), Weiler bei Queck (Schlitz), Vogelsbergkreis, Hessen
 Sassen (Sassen-Trantow), Ortsteil der Gemeinde Sassen-Trantow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Sassen (Gau), prußisches Stammesgebiet, historische Landschaft in Polen

Sassen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sassen (1968–2004), deutscher Fußballspieler
 Beatrix Sassen (* 1945), deutsche Bildhauerin, Bühnenbildnerin und Malerin
 Emmanuel Sassen (1911–1995), niederländischer Europapolitiker
 Felix von Sassen (* 1979), deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator
 Ferdinand Sassen (1894–1971), niederländischer katholischer Geistlicher und Philosoph
 Ingeborg Sassen-Haase (1919–1997), deutsche Schauspielerin
 Peter von Sassen (* 1953), deutscher Fernsehjournalist und Fernsehmoderator
 Saskia Sassen (* 1947), US-amerikanische Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Ursula Sassen (* 1947), deutsche Politikerin (CDU)
 Viviane Sassen (* 1972), niederländische Fotografin 
 Willem Sassen (1918–2001), niederländischer Nationalsozialist

Siehe auch:
 Saaßen